Глафки — название населённых пунктов.

Греция 
 Глафки (Ксанти) — деревня в Восточной Македонии.
 Глафки (Лариса) — деревня в Фессалии.